Ganeshan est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1994), joueur indien de football
 (né en 1969), réalisateur et producteur indien de film

Prénom
 (né en 1932), physicien indien

Voir aussi

Homonymie de patronyme
en:Ganesan